Esterházy Mihály (1671–1721) császári és királyi kamarás és tanácsos
 Esterházy Mihály (1783–1874) főrend
 Esterházy Mihály (1853–1906) fényképész, országgyűlési képviselő, főrend, publicista, vadgazda
 Esterházy Mihály (1884–1933) országgyűlési képviselő, vadász